Rhexia kan syfta på:

 Rhexia (djur) – ett släkte av insekter
 Rhexia (växter) – ett släkte av växter